Das Abierto Zapopan 2021 war ein Damen-Tennisturnier in Guadalajara. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 8. bis 13. März 2021 statt.

Ausgetragen wurde das Turnier in Zapopan, eine Stadt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto Zapopan 2021 fand vom 6. bis 7. März 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)